Penjaringan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 RSB Penjaringan, zon, Jakarta, 
 Kecamatan Penjaringan, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Penjaringan, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar